Brother Louie (Hot Chocolate), hitje van Hot Choocolate
Brother Louie door de Stories, cover van bovenstaande
Julie July door Bert Heerink, cover van bovenstaande
Brother Louie (Modern Talking), hit van Modern Talking